Pinel ist der Familienname folgender Personen: 

 Christophe Pinel (* 1970), französischer Filmeditor
 Florian Pinel (* 1985), französischer Nordischer Kombinierer
 Marcel Pinel (1908–1968), französischer Fußballspieler
 Philippe Pinel (1745–1826), französischer Psychiater
 Susie Pinel, britische Politikerin (Jersey)
 Sylvia Pinel (* 1977), französische Politikerin (PRG)

Sonstiges:
 Pinel Point, Landspitze der Brabant-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis